Latinská místní jména se vyskytují ve starých knihách, nápisech a archiváliích. Jsou trojího druhu:
 některá vznikla ve starověku, když byla latina živým jazykem;
 jiná v době, kdy se běžně užívala jako jazyk vzdělanců a úředníků;
 další vznikla překladem nebo přepisem domácích jmen v době, kdy se už latina běžně neužívala.

Následující seznam zahrnuje jen vybrané a nejběžnější tvary hlavně evropských místních jmen, pokud nejsou jen přechýlením domácích. Zejména u jmen druhé kategorie je pravopis velmi neustálený a jména se vyskytují v mnoha podobných tvarech, které zde nejsou všechny uvedeny. Při hledání je tedy třeba uvážit různé pravopisné variace záměnou samohlásek (Ister – Aster – Oster), souhlásek (např. b/p, i/j, v/f, v/w) nebo jejich zdvojením. Nejsou uvedeny tvary, které se místním velice podobají (Pardubicia – Pardubice, Londinium – Londýn a podobně).

Tabulka je uspořádána podle současných států, ale začíná objekty (řeky, pohoří atd.), které překračují hranice států. Pro snazší hledání oběma směry ji lze uspořádat podle latinských nebo domácích názvů klepnutím na značku v záhlaví odpovídajícího sloupce.

Latinská místní jména

Odkazy

Literatura 
 Graesse, Orbis latinus (GOL)

Externí odkazy 
 Graesse on-line

Geografické seznamy
Latina
Latina